Het WTA-tennistoernooi van Taipei (officieel Taipei OEC Open) van 2017 vond plaats van 13 tot en met 19 november 2017 in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jevgenia Rodina was het tweede reekshoofd. Zij strandde in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Wit-Russin Aryna Sabalenka bereikte de tweede ronde.

De ongeplaatste Belinda Bencic uit Zwitserland, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, won de titel. In de finale versloeg zij de eveneens ongeplaatste Nederlandse Arantxa Rus in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Bencic wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Taipei op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds twee jaar. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer was het vijfde reekshoofd – zij verloor meteen haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Natela Dzalamidze en Veronika Koedermetova had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Koedermetova slaagde erin, met Aryna Sabalenka aan haar zijde, haar titel te prolongeren.

Het eerste reekshoofd, Eri Hozumi en Makoto Ninomiya, verloor hun openings­partij tegen de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Veronika Koedermetova en Aryna Sabalenka won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Monique Adamczak en Naomi Broady in de match-tiebreak, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Russin Koedermetova had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Wit-Russin Sabalenka geen.

De Belgische Yanina Wickmayer en Jevgenia Rodina uit Rusland bereikten de tweede ronde.

Het Nederlandse koppel Arantxa Rus en Eva Wacanno bereikte de halve finale – daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Taipei 2017
Taipei